Яков Дмитриев:
 Дмитриев, Яков Иванович (1898—1980) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Дмитриев, Яков Петрович (1892—1975) — советский государственный деятель.